Wainuia är ett släkte av snäckor. Wainuia ingår i familjen Rhytididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Wainuia